PL — «Латинська патрологія» (Patrologia Latina), книжкова серія.
 .pl — національний Інтернет-домен верхнього рівня для Польщі.
 PL/SQL — мова програмування.